Brooking ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Brooking (1723–1759), englischer Maler, Zeichner, Aquarellist, Illustrator
 Dorothea Brooking (1916–1999), britische TV-Produzentin, Drehbuchautorin und Regisseurin
 Keith Brooking (* 1975), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Patrick Brooking (1937–2014), britischer General
 Tom Brooking (* 1949), neuseeländischer Historiker
 Trevor Brooking (* 1948), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Brookings